Nanobeschichtung steht für eine Beschichtung, die
 nanostrukturierte Oberflächen bildet, siehe Nanomaterial, Lotoseffekt
 Nanopartikel enthält
 eine Schichtdicke in der Größenordnung von Nanometern hat.